Salix steht für:
 die Pflanzengattung der Weiden, siehe Weiden (Gattung)
 Salix OS, eine Linux-Distribution, siehe Liste von Linux-Distributionen #Slackware-Derivate
 ein Hauptgürtelasteroid, siehe (8648) Salix

Salix ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Salix (Iowa)
 Salix (Louisiana)
 Salix (Pennsylvania)